Ленинградский областной дорожно-строительный трест республиканского объединения по строительству дорог и мостов Министерства строительства и эксплуатации автомобильных дорог РСФСР (1965-1972 гг.)

История 
Предприятие основано в 1965 году. 

Образовано согласно постановлению Совета Министров РСФСР от 5 июня 1965 года для строительства и ремонта автомобильных дорог, мостов и других искусственных сооружений. Ликвидировано постановлением Совета Министров РСФСР от 24 декабря 1972 года. Реорганизовано в «Ленинградское Проектно-Строительное Управление», действующее по нынешнее время.

Штаб-квартира предприятия до 1972 года находилась в Ленинграде.

Собственники и руководство 
до 1972 года — Министерство строительства и эксплуатации автомобильных дорог РСФСР.

После 1972 года — «Ленинградское Проектно-Строительное Управление».

Примечания 

Приказы, распоряжения; протоколы технических совещаний; годовые планы; годовые отчеты треста и дорожно-строительных управлений; сметы; лимиты по труду; штатные расписания. Справки, отчеты о ходе социалистического соревнования; социалистические обязательства хранятся в Центральном Городском Архиве города Санкт-Петербурга. - Ф. Р- 2730. 131 ед.хр., 1965-1972 гг.; оп. 1.

Ссылки 
Официальный сайт

Организации СССР
Тресты